Antidotes — перший студійний альбом англійської групи Foals, який був випущений 24 березня 2008 року.

Композиції 
 The French Open — 3:46
 Cassius — 3:50
 Red Socks Pugie — 5:09
 Olympic Airways — 4:19
 Electric Bloom — 4:55
 Balloons — 3:01
 Heavy Water — 4:32
 Two Steps, Twicem4:39
 Big Big Love (Fig. 2) — 5:47
 Like Swimming — 1:58
 Tron — 4:48

Позиція в чартах

Учасники запису 
 Янніс Філіпакіс — вокал, гітара, барабани
 Джек Беван — ударні
 Джиммі Сміт — гітара
 Волтер Джерверс — бас, бек-вокал
 Едвін Конгрейв — клавіатура, бек-вокал

Джерела 
 Antidotes  allmusic
 Antidotes  last.fm

Альбоми Foals
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми